Saint-Constant kan syfta på följande:

 Saint-Constant, Cantal, en kommun i Frankrike
 Saint-Constant, Québec, en kommun i Kanada